Крюки — многозначное слово:

 Крюки (едн. крюк) — окольные пути, обходы; завороты дороги, реки;перевороты, ; пираты

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крюки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Крюки — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Крюки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Крюки — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Крюки — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Крюки — село в Островском районе Псковской области, образовано в 2010 году путём объединения деревней Крюки 1 и Крюки 2.

Реки 
 Крюки — река в Камчатском крае.

Музыка 
 Крюки — знаки древнерусской невменной нотации.

См. также

Примечания